Župnija Ljubljana - Sv. Križ je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Ljubljana - Moste nadškofije Ljubljana.

Župnijska cerkev je cerkev sv. Križa.

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Zunanje povezave 
 Uradna spletna stan

Ljubljana - Sv. Križ
Dekanija Ljubljana - Moste
Ljubljana - Sv. Križ